Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, een Belgische levensbeschouwelijke organisatie in Vlaanderen.
 Hubertus Vereniging Vlaanderen, een Belgische belangenvereniging voor jagers in Vlaanderen.
 Hamburger Verkehrsverbund, een Duitse openbaar vervoer-aanbieder te Hamburg

Sport  
 HVV (Den Haag), een Nederlandse voetbalploeg uit Den Haag
 HVV '24, een Nederlandse voetbalploeg uit Hulst
 HVV Hollandia, een Nederlandse voetbalploeg uit Hoorn
 HVV Hercules, een Nederlandse voetbalploeg uit De Haag
 HVV Helmond, een Nederlandse voetbalploeg uit Helmond
 HVV RAS, een Nederlandse voetvalploeg uit Den Haag
 HVV Bernisse, een voormalige Nederlandse voetbalploeg uit Heenvliet
 Hoogstraten VV, een Belgische voetbalploeg uit Hoogstraten